Котовская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Котовская волость (Новомосковский уезд) — в составе Екатеринославской губернии
 Котовская волость (Мосальский уезд) — в составе Калужской губернии
 Котовская волость (Ардатовский уезд) — в составе Нижегородской губернии
 Котовская волость (Камышинский уезд) — в составе Саратовской губернии